Zābolī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Zābolī (kommunhuvudort i Iran), Sistan och Baluchistan, 
 Shahrestān-e Mehrestān, kommun, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar